Amp Futbol Ekstraklasa 2015 – 1. edycja mistrzostw Polski w amp futbolu. Organizatorem rozgrywek było stowarzyszenie Amp Futbol Polska, a wzięły w nich udział drużyny czterech piłkarskich klubów ampfutbolowych.

Sezon składał się z turniejów organizowanych przez każdy klub Ekstraklasy. Podczas turnieju obowiązuje system "każdy z każdym bez rewanżów" - dało to liczbę ogólna 24 meczów w sezonie, 12 meczów dla każdego z klubu.

Mistrzem została drużyna Husaria Kraków, która w tabeli ligowej wyprzedziła Gryfa Szczecin i GKS Góra. Królem strzelców został Tomasz Miś, najlepszym zawodnikiem wybrano Mateusza Kabałę, a najlepszym bramkarzem Marka Zadębskiego (wszyscy Husaria). Nagrodę fair play przyznano ekipie Gryfa Szczecin.

Drużyny

Tabela końcowa mistrzostw

Kadry zespołów

GKS Góra

Husaria Kraków

Gryf Szczecin

Lampart Warszawa

Turnieje

Góra (Świerczynek, 2-3.05) 
Tabela

    = zwycięzca turnieju 

Mecze

Nagrody:
 Najlepszy zawodnik: Mateusz Kabała (Husaria Kraków)
 Najlepszy bramkarz: Łukasz Woźny (Lampart Warszawa)
 Król strzelców: Mariusz Adamczyk (Lampart Warszawa)
 Nagroda Fair Play: Gryf Szczecin

Warszawa (25-26.07)
Tabela

    = zwycięzca turnieju 

Mecze

Kraków (26-27.09)
Tabela

    = zwycięzca turnieju 

Mecze

Nagrody:
 Najlepszy zawodnik: Tomasz Miś (Husaria Kraków)
 Najlepszy bramkarz: Jakub Jasiulewicz (GKS Góra)
 Król strzelców: Tomasz Miś (Husaria Kraków)
 Nagroda Fair Play: Gryf Szczecin

Szczecin (24.10)
Tabela

    = zwycięzca turnieju 

Mecze

Nagrody:
 Najlepszy zawodnik: Bartosz Łastowski (Gryf Szczecin)
 Najlepszy bramkarz: Jakub Jasiulewicz (GKS Góra)
 Król strzelców: Bartosz Łastowski (Gryf Szczecin)
 Nagroda Fair Play: Maciej Pożycki (Husaria Kraków)

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Polska strona o amp futbolu

2015 w polskim sporcie
Rozgrywki klubowe w amp futbolu